Ванчура (; также Ванжура) — чешская фамилия. Известные носители:
 Ванжура, Эрнест (ок. 1750-1802) — чешский и русский композитор.
 Ванчура, Владислав (1891-1942) — чешский писатель.